Фактор транскрипции PU.1  — белок, который у человека кодируется геном SPI1.

Функция 
Этот ген кодирует транскрипционный фактор ETS-домена, который активирует экспрессию генов во время развития миелоидных и B-лимфоидных клеток. Локализованный в ядре белок связывается с богатыми пуринами последовательностями, известными как PU-боксы, находится вблизи промоторов целевых генов и регулирует их экспрессию совместно с другими факторами транскрипции и кофакторами. Белок может также регулировать альтернативный сплайсинг целевых генов. Существуют несколько вариантов транскриптов, кодирующих различные изоформы этого гена.

Предполагается, что многократный рост синтеза Pu.1 в некоторых клетках подкожного жира при старении способствует ингибированию адипогенеза и истончению подкожной жировой ткани у пожилых.

Взаимодействия 
SPI1, как было выявлено, взаимодействуют с:

 FUS,
 GATA2,
 IRF4, 
 NONO.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
Гены
Факторы транскрипции